Enrique Fernandez peuvent faire référence à :
 Enrique Fernández Arbós (1863-1939), violoniste, chef d'orchestre et compositeur espagnol.
 Enrique Barros Fernández (1905-1990), sculpteur et peintre espagnol.
 Enrique Fernández (1912-1985), joueur et entraîneur de football uruguayen.
 Enrique Fernández (1953-), réalisateur uruguayen.